

Адміністративні одиниці 
Отаке (大竹市) — місто у префектурі Хіросіма, Японія.

Гори 
Японською мовою отаке () означає «великий бескид». Дуже часто різні гори в Японії позначають цією спільною назвою (, де 山 — гора). Нижче наведені найбільші основні бескиди Отаке.

 Отаке — гора у префектурі Аоморі.
 Отаке — гора у префектурі Міяґі.
 Отаке — гора у префектурі Наґано.
 Отаке — гора у префектурі Ніїґата.
 Отаке — гора у префектурі Ойта.
 Отаке — гора у місті Сідзуока префектури Сідзуока.
 Отаке — гора у місті Фудзі префектури Сідзуока.
 Отаке — гора у префектурі Тотіґі.
 Отаке — гора у префектурі Фукуока.
 Отаке — гора у префектурі Хоккайдо.

Інше 

Отаке (大武寺) — буддистський храм у префектурі Міядзакі, Японія.